Manoharpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Manoharpur (ort i Indien, Rajasthan), Jaipur, 
 Manoharpur (ort i Indien, Jharkhand), Pashchim Singhbhūm, 

Robotskapade Indienförgreningar